Alabama State Route 267
 Arkansas Highway 267
 California State Route 267
 Florida State Road 267
 Illinois Route 267
 Indiana State Road 267
 K-267
 Kentucky Route 267
 Maryland Route 267
 Minnesota State Highway 267
 Missouri Route 267
 Nevada State Route 267
 New Mexico State Road 267
 Ohio State Route 267
 Pennsylvania Route 267
 South Carolina Highway 267
 Tennessee State Route 267
 Farm to Market Road 267
 Virginia State Route 267